Валентинс Скулме (, 21 апреля 1922 — 12 сентября 1989) — латвийский и советский театральный актёр. Заслуженный артист Латвийской ССР.

Биография 

Валентинс Павилс Скулме родился 21 апреля 1922 года в семье Карлиса Скулме и Люции Юппе. Родители умерли рано, и мальчика взяли под опеку дяди со стороны отца — известные латвийские художники Уга и Отто Скулме. Они и привели Валентинса в Театр Дайлес, где оба работали декораторами.

После Второй мировой войны окончил драматическую студию Государственного художественного театра (1949), его соучениками были Вия Артмане, Харий Лиепиньш и Эдуард Павулс. Начиная с 1956 года —  один из самых востребованных актёров своего театра. Среди наиболее заметных работ — князь Мышкин в инсценировке романа «Идиот» Ф. М. Достоевского, король Ричард III в одноимённой пьесе Уильяма Шекспира и Шерлок Холмс в мюзикле Раймонда Паулса.

Снимался в кино на разных киностудиях, пик активности пришёлся на 1960-е и начало 1970-х.

Фильмография 

 1947 — Возвращение с победой
 1956 — 300 лет тому... — сподвижник Потоцкого
 1957 — Рита — эпизод
 1959 — Меч и роза
 1961 — Спасибо за весну
 1962 — Третий тайм — капитан немцев
 1962 — Закон Антарктиды
 1962 — День без вечера — Вединг
 1963 — Под землёй — патрульный
 1963 — Люди не всё знают — штурмбаннфюрер СС
 1963 — Генерал и маргаритки — офицер
 1964 — Жаворонок — француз
 1966 — Эдгар и Кристина — барон
 1966 — В 26-го не стрелять
 1967 — Подвиг Фархада — Хассел
 1967 — Незабываемое — Эрнст Краузе
 1967 — Возмездие — Инсфельд
 1967 — Арена — Белый клоун
 1968 — Ошибка Оноре де Бальзака — Юрий Мнишек
 1969 — Ватерлоо
 1970 — Слуги дьявола — генерал Свенсен
 1972 — Слуги дьявола на Чёртовой мельнице — генерал Свенсен
 1972 — Илга-Иволга — Язеп
 1973 — Сломанная подкова — Транкель
 1974 — Приключения в городе, которого нет — Советник
 1974 — Верный друг Санчо — эпизод на дипломатическом приёме
 1975 — В клешнях чёрного рака — священник
 1978 — Театр — лорд Чарльз Таммерли
 1981 — Сказка, рассказанная ночью — Ульрих фон Штейнберг
  — Виктория — эпизод
  — Райский сад Евы — эпизод

Примечания

Ссылки 

Персоналии:Театр Дайлес
Заслуженные артисты Латвийской ССР